Craig Gaudion (né en 1975), producteur, réalisateur et scénariste australien ;
 Georges Gaudion (1885-1942), chimiste, poète et artiste français ;
 Marcel Gaudion (1924-2021), joueur français de handball.